Кацержов може бити:

 Кацержов (Соколов), насељено мјесто у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Кацержов (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република